Persona que tiene por oficio hilar la seda u otra fibra textil.

"antes de que el proceso de fabricación del hilo se industrializara, había muchas hilanderas"

Hilandera puede referirse a:
La persona que realiza el hilado de una fibra textil.
El nombre común de la planta Calystegia sepium.
El nombre común de la planta Convolvulus arvensis.